Friedrich Bräuninger ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Bräuninger (Jurist) (1877–1942), deutscher Amtsrichter und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Friedrich Bräuninger (Bibliothekar) (1901–1945), deutscher Bibliothekar und Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Friedrich Breuninger (1794–1880), deutscher Apotheker